Jacob van Dijk (1911-1999), Nederlands burgemeester
 Jacob van Dijk (1745-1828), Nederlands dichter